Деревягин — русская фамилия; имеет женскую форму Деревягина. Образована от прозвища Деревяга (диал. деревяга — «чурка, обрубок»). Прозвище могли дать за деревянную ногу или в качестве насмешливой оценки.

Известные носители 
 
 Деревягин, Николай Павлович — советский военачальник, генерал-майор артиллерии

См. также 
 Деревягино

Примечания